Râul Moașa se poate referi la:

 Moașa - afluent al râului Avrig
 Moașa - afluent al râului Olt